Peach é o décimo-segundo álbum (o décimo-primeiro de estúdio) do guitarrista estadunidense Neil Zaza, lançado em 30 de outubro de 2015.

Faixas 
01. Bari	
02. Merry Go Round	
03. Cherry Lane
04. Turn The World Around	
05. The Looking Glass	
06. Watertown
07. The Grand March	
08. Somewhere In Time	
09. My Home
10. The Beauty (Bonus Track - Ao vivo em The Kent Stage)
11. Celestine (Bonus Track - Ao vivo em The Kent Stage)

Links Externos 
 Info do álbum na loja oficial do músico
 rock-expert.com/ Neil Zaza Share Views on Bias FX and Performing ‘Bari’

Álbuns de 2015
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza
Álbuns em língua inglesa